Burenoverlast
 Dierenoverlast
 Duivenoverlast
 Plaagdier
 Drugsoverlast
 Geluidshinder of geluidsoverlast
 Jongerenoverlast
 Stankoverlast
 Verkeersoverlast
 Vuurwerkoverlast
 Wateroverlast